Blut steht für:

 Blut, Körperflüssigkeit
 übertragen auch rotes Pflanzenharz (Drachenblut)
 Körpersaft im Konzept von Säftelehren
 Humoralpathologie
 Dosha
 Blut (Lebensmittel), Lebensmittel
 Blut (Album), Album des Rappers Farid Bang
 Blut, Titel einer Kurzgeschichtensammlung von Stephen King (zuerst in drei  Einzelbänden veröffentlicht: Im Morgengrauen, Der Gesang der Toten, Der Fornit)
 Tatort: Blut, TV-Episode (2018)
 Blut (Zeitschrift), 1955 begründete Zeitschrift für Hämatologie, siehe Hans Nachtsheim

Siehe auch:
 Das Blut
 Kulturgeschichte des Blutes
 Herzblut
 Bluth
 Blood